Andrew Wood (diplomaat), een Brits diplomaat
 Andrew Wood (Largo), (~1455) Schots admiraal
 Andrew Wood (muzikant), een Amerikaans muzikant